Die Qualifikation für die Ruderwettbewerbe bei den Olympischen Sommerspielen 2024 erfolgt vom 3. September 2023 bis zum 21. Mai 2024. Die meisten Quotenplätze werden bei den Weltmeisterschaften 2023 in Belgrad vom 3. bis 10. September 2023 vergeben. Die Besatzungen der einzelnen Boote erkämpfen dabei Startplätze für ihre Nation, die Besatzung bei den Olympischen Spielen muss dieser nicht entsprechen.

Zudem sind vier kontinentale Qualifikationsregatten in Asien und Ozeanien, Afrika, Amerika und Europa geplant, bei denen Quotenplätze im Einer und Leichtgewichts-Doppelzweier (jeweils Frauen und Männer) vergeben werden.

Alle qualifizierten Nationen dürfen in jeder Bootsklasse maximal einen Quotenplatz beanspruchen. Bei den kontinentalen Qualifikationsregatten dürfen nur Nationen teilnehmen, die weniger als zwei Startplätze bei den Weltmeisterschaften errungen haben. Als Gastgeber steht der französischen Delegation im Einer bei den Männern und Frauen jeweils ein Quotenplatz zu. Falls Frankreich anderweitig sich Quotenplätze erkämpfen sollte werden die Gastgeberplätze neu vergeben. Außerdem gibt der internationale Verband zwei Wildcards.

Qualifikationsübersicht

Männer

Einer

Doppelzweier

Leichtgewichts-Doppelzweier

Doppelvierer

Zweier ohne Steuermann

Vierer ohne Steuermann

Achter

Frauen

Einer

Doppelzweier

Leichtgewichts-Doppelzweier

Doppelvierer

Zweier ohne Steuerfrau

Vierer ohne Steuerfrau

Achter

Weblinks 
 Qualifikationssystem von World Rowing

Qualifikation
Rudern